Finale UEFA Lige prvaka 2001. je finale UEFA Lige prvaka koje je održano na San Siru u Milanu, dana 23. svibnja, 2001. Susret se je igrao između njemačkog Bayerna i španjolskog velikana Valencije. Susret je završio s 1-1 i išlo se je u produžetke. Tamo nije bilo golova, pa se je pristupilo izvođenju jedanaesteraca u kojem je Bayern bio bolji s rezultatom 5-4. To je bio njihov prvi europski naslov nakon 25 godina, a Valenciji je to bio drugi uzastopni poraz u finalu (2000. i 2001).

Susret

Nogometne utakmice u Italiji
Liga prvaka 2001.
Liga prvaka 2001.
Susreti Valencije C.F.